Anna Caliendo (1983) – ex cestista italiana
Eduardo Caliendo (1922-1993) – chitarrista italiano
Giacomo Caliendo (1942) – politico e magistrato italiano